Натуральне число 638
 638 рік до нашої ери
 638 рік нашої ери